"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" (također i kao "Jedinstvena nogometna liga Bosne i Hercegovine") je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Radnik" iz Bijeljine.

Ljestvica 

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Hercegovačka zona 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010., str. 223-229   
 Tehvid Jakupović: 60 godina FK "Podgrmeč", 2004. 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 213
  

 

1976-77 
 republička
1976-77